Melling – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lancashire
 Melling – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Merseyside